Мария Комиссарова:
 Комиссарова, Мария Ивановна (1903—1994) — советская поэтесса и переводчица.
 Комиссарова, Мария Леонидовна (род. 1990) — российская горнолыжница и фристайлистка.